Styloceras är ett släkte av buxbomsväxter. Styloceras ingår i familjen buxbomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buxbomsväxter
Styloceras